A30, A-30 ou A.30 peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 Aero A.30, un bombardier tchèque ;
 Challenger (A-30), un char de combat britannique ;
 Martin A-30, un bombardier américain.

Médecine 
 Lèpre, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Austin A30, un modèle du constructeur anglais Austin.

Camion 
 Ursus A30, un modèle du constructeur polonais Ursus.

Autoroutes
  Autoroute allemande A30 reliant Hengelo à Bad Oeynhausen ;
  Autoroute espagnole A-30 reliant Albacete à Carthagène ;
  Autoroute française A30 reliant Richemont à la frontière belge ;
  Autoroute italienne A30 reliant Caserte à Salerne ;
  Autoroute kazakh A30 reliant Podsepnoye à la frontière russe ; 
  Autoroute néerlandaise A30 reliant Barneveld à Ede ;
  Autoroute portugaise A30 reliant Moscavide à Santa Iria de Azóia ;
  Autoroute québécoise 30 (A-30) reliant Montérégie au Centre-du-Québec.

Routes
  Route britannique A30 reliant Londres à Land's End ;
  Route nord-irlandaise A30 reliant Lisburn à Glenavy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres